Hajsotjärnarna är ett par sjöar i Sollefteå kommun i Ångermanland som ingår i :

Hajsotjärnarna (Graninge socken, Ångermanland, 697423-156774), sjö i Sollefteå kommun 
Hajsotjärnarna (Graninge socken, Ångermanland, 697464-156766), sjö i Sollefteå kommun 

Insjöar i Indalsälvens avrinningsområde
Insjöar i Ångermanland
Insjöar i Sollefteå kommun